Brattia bezeichnet:
 Guntram Brattia (1966–2014), österreichischer Schauspieler und Theaterregisseur

 in der Antike den Namen der kroatischen Insel Brač

Siehe auch:
 Bratia